Broderskab har flere betydninger:
 Broderskab – en loge
 Broderskab (film) – dansk film fra 2010
 Det Muslimske Broderskab – politisk-religiøs organisation